Narva kan syfta på:

 Narva (lamptillverkare) – en östtysk tillverkare av glödlampor
 Narva (målning) – en målning på Nationalmuseum av Gustaf Cederström
 Belägringen av Narva – en rysk belägring 1704
 Narvaförbundet – svensk historisk förening bildad 1974

Geografi

Estland 
 Narva – stad och kommun i landskapet Ida-Virumaa
 Narva (flod)
 Narva-Jõesuu stad –  en kommun i Estland
 Narva-Jõesuu – en stad som utgör en egen kommun i landskapet Ida-Virumaa
 Narvabukten – en bukt i finska viken

Finland 
 Narva (by) – en by i Vesilax

Se även
 Slaget vid Narva (olika betydelser)
 Narv

Robotskapade Estlandförgreningar